El Bristol T.B.8 fue un biplano británico fabricado por la Bristol Aeroplane Company en 1913, que fue producido en un número (53 aparatos construidos) significante para la época. Aunque principalmente fue usado como entrenador, los T.B.8 también fueron, brevemente, usados como bombarderos ligeros en las primeras etapas de la Primera Guerra Mundial por el Real Servicio Aéreo Naval (Royal Naval Air Service - RNAS).

Desarrollo y diseño 
El diseñador rumano Henri Coandă, jefe de diseño de la Bristol Aeroplane Company de 1911 y 1914, desarrolló después su anterior creación, el Bristol-Coanda Monoplane en noviembre de 1912, en respuesta peticiones de España y Alemania un biplano biplaza adaptable tanto a los Renault de 70 cv y Daimler-Mercedes de 90 cv, motores preferidos por sus potenciales clientes. El gobierno español solicitó cinco ejemplares a principios de 1913. Este aparato fue expuesto en el Salón de la Aeronáutica del Olympia de París en febrero de 1913, el mes siguiente el B.R.70 (más tarde B.R.7) realizó su primer vuelo en Larkhill. Las prestaciones no alcanzaron las especificaciones solicitadas en el contrato; a pesar de las pruebas con un nuevo juego de alas y con hélices bi y cuatripalas, por lo que el gobierno español rechazó la entrega. De este tipo se construyeron siete ejemplares, el último de ellos con alas de mayor envergadura.

Mientras tanto el Almirantazgo británico solicitó un avión similar; en esta ocasión el diseñador se inclinó por convertir un monoplano militar Coandă, con motor Gnome de 80 cv, a una configuración de biplano, y de este modo surgió el prototipo T.8, completado más tarde con dos flotadores y que fue entregado en Calshot en enero de 1913. El 12 de agosto voló una segunda conversión, que en octubre fue entregado en Eastchurch. A finales de ese año, 10 monoplanos Coandă que se habían exportado a Alemania, Italia y Rumanía, volvieron a la factoría Bristol en Filton para realizarles una conversión similar.

Los dos primeros TB.8 de nueva construcción fueron terminados en noviembre de 1913, y la presentación del segundo ejemplar en el Salón de París de ese año llevó a la concesión de una licencia a la organización Louis Bleriot para la producción de dicho modelo en Francia. El primitivo sistema de control lateral por torsión alar fue desechado y reemplazado por alerones, incorporados a un lote de 12 ejemplares, en principio proyectados para el Royal Flying Corps y que finalmente fueron entregados al Royal Naval Air Service en octubre de 1914 y prestaron servicio en Eastchurch y en el  Squadron en Gosport. En Brislington se construyeron otros 24 para misiones de entrenamiento, ocho de ellos con motores Gnome de 50 cv, trece con motores Le Rhône de 60 cv, y tres células sin motor. Las entregas tuvieron lugar entre septiembre de 1915 y febrero de 1916. En abril de 1914 apareció un biplaza con asientos lado a lado también convertido a partir de un monoplano Coandă.

El T.B.8 era un biplano biplaza monomotor con un esbelto fuselaje. Mientras que los primeros T.B.8 usaban alas combadas, los aparatos producidos más tarde fueron equipados con alerones. También estaban equipados con un distintivo tren de aterrizaje de cuatro ruedas. Los T.B.8 montaron una variedad de motores rotativos, incluidos motores Gnome y Le Rhône, con potencias desde 50 CV (los Gnome) a 100 CV de los motores Gnome Monosoupape.

Un T.B.8 fue equipado con una mira de bombardero en la parte delantera de la cabina de pilotaje y un contenedor cilíndrico para bombas bajo el fuselaje con capacidad para 12 bombas de 4,5 kg, que podían ser lanzadas individualmente o todas juntas a la vez. Este aparato fue expuesto en el Salón de la Aeronáutica de París, en 1913, y evaluado por los militares franceses, antes de que fuese adquirido por el RNAS.

Historia operacional 

Los T.B.8 fueron adquiridos para uso del Royal Naval Air Service y del Real Cuerpo Aéreo (Royal Flying Corps - RFC), si bien los T.B.8 del RFC fueron transferidos al RNAS poco después del inicio de la Primera Guerra Mundial.

Tres T.B.8, incluido el aparato expuesto en París en diciembre de 1913, con equipamiento para bombardeo, fueron enviados a Francia al inicio de la guerra, sirviendo en el escuadrón del RNAS, al mando de Charles Rumney Samson. Uno de esos T.B.8, llevó a cabo un ataque de bombardeo a unas baterías de artillería alemana, en Middelkerke, Bélgica, el 25 de noviembre de 1914, la única salida de bombardeo volada por los T.B.8.

El T.B.8 fue considerado demasiado lento para operaciones en la línea del frente, y fue relegado a operaciones de entrenamiento, sirviendo hasta 1916.

El T.B.8 también fue utilizado por Rumanía, con seis Bristol-Coanda Monoplane de la Escuela Militar de Aviación de Rumanía transformados por Bristol en T.B.8.

Versiones 

El gobierno rumano, satisfecho con sus T.B.8, hizo un pedido de una versión mejorada, para la que utilizaron motores Gnome Monosoupape de 75 CV.

El aparato resultante, designado G.B.75 fue significativamente diferente en apariencia, con un fuselaje frontal de líneas rectas y un carenado redondeado para el motor rotatorio. El característico plano de cola del Coanda fue reemplazado por uno diferente. La velocidad máxima era de algo más de 130 km/h. Voló por primera vez el 7 de abril de 1914 y requirió varios cambios para ajustar el centro de presión, pero fue juzgado preparado para ser entregado en junio, sin embargo, fue retenido permaneciendo en servicio del RFC, en Farnborough, equipado con un motor Gnome estándar.

Operadores 

 Royal Flying Corps
 Royal Naval Air Service
 Rumania
 Real Fuerza Aérea Rumana: 6 ejemplares.

Especificaciones

Véase también 
 Bristol Aeroplane Company
 Anexo:Biplanos

Referencias 
 Mason, Francis K (1994). The British Bomber since 1914. London: Putnam Aeronautical Books. ISBN 0 85177 861 5.
 Barnes, C.H. (1964). Bristol Aircraft Since 1910 (First Edition ed.). London: Putnam.
 Taylor, Michael J. H. (1989). Jane's Encyclopedia of Aviation. London: Studio Editions. pp. 204.
 Thetford, Owen (1994). British Naval Aircraft since 1912 (Fourth Edition ed.). London: Putnam. ISBN 0 85177 861 5.
 Barnes, C.H. (1964). Bristol Aircraft Since 1910 (First Edition ed.). London: Putnam. p.81-2, 85

TB.8
Biplanos
Aviones tractores monomotores
Aeronaves con motor rotativo
Bombarderos de los años 1910 del Reino Unido
Aviones entrenadores militares del Reino Unido de los años 1910
Bombarderos ligeros
Bombarderos de la Primera Guerra Mundial de Reino Unido
Aviones entrenadores militares de la Primera Guerra Mundial de Reino Unido